Веинтиочо де Марзо има више значења:

 Веинтиочо де Марзо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Веинтиочо де Марзо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику